Anova Music, AnovA — израильский независимый лейбл, основанный в городе Тель-Авив в январе 2006 года Шуки Голдвассер и рок-певицей Анат Дамон (Anat Damon). Основное направление — рок-музыка. Anova Music подписали контракты с такими группами, как Vaadat Charigim, Nikmat HaTraktor, Rockfour и другими. В 2013 году Anova Music основала лейбл под названием BLDG5 Records, для развития электронной музыки.

Музыканты лейбла 
 Chanan Ben Simon
 Efrat Ben Zur
 lessAcrobats
 Lola Marsh
 Rockfour
 Soda Fabric
 Tiny Fingers
 Underwater Firemen
 Vaadat Charigim

Бывшие музыканты лейбла 
 Albert Beger
 Amit Erez
 Bney Hama
 Danski
 Eatliz
 Electra (израильская группа)
 Eli Rozen
 Itamar Ziegler
 Izabo
 Kitzu
 Nili Fink
 Nikmat HaTraktor
 Noa Babayof
 Nosei Hamigbaat
 The Secret Sea
 Ruth Dolores Weiss
 Uzi Navon and Acquaintances
 Yair Yona
 Yuppies With Jeeps
 Zikney Tzfat
 Totemo

Примечания

Ссылки 
официальный сайт
Лейблы звукозаписи, основанные в 2006 году
Израильские независимые звукозаписывающие лейблы
Рок-лейблы
Поп-лейблы